

Botanica
 Giaggiolo, nome comune di Iris
 Giaggiolo maggiore (Iris × germanica)
 Giaggiolo acquatico (Iris pseudacorus)
 Giaggiolo siciliano (Iris pseudopumila)

Altro 
 Castello di Giaggiolo

Altri progetti